Талберг може да се отнася за:
 Ървинг Талберг (1899 – 1936), американски кинопродуцент
 Сигизмунд Талберг (1812 – 1871), австрийски композитор